Alex Campbell
Alex Campbell (1925–1987) skót énekes
Alex Campbell (1933–) Prince Edward-sziget miniszterelnöke (1966–1978)
Alex Campbell (1948–) kanadai profi jégkorongozó
Alex Campbell (1984–) kanadai színész

Alexander Campbell
Alexander Campbell (1788–1866) skót-ír származású prédikátor, a campbelliták mozgalmának egyik vezetője
Alexander Campbell (1779–1857) amerikai szenátor Ohio államból